Théâtre municipal, Teatro municipale ou Teatro municipal, peut être :

Brésil 
Théâtre municipal de Rio de Janeiro
Théâtre municipal de São Paulo

Chili 
Teatro Municipal de Santiago de Chile

Colombie 
 Théâtre municipal à Buga.

France 
Théâtre municipal à Albi dans le Tarn ;
Théâtre municipal à Colmar dans le Haut-Rhin ;
Théâtre municipal à Coulommiers en Seine-et-Marne ;
Théâtre municipal à Évian-les-Bains en Haute-Savoie ;
Théâtre municipal à Grenoble dans l'Isère ;
Théâtre municipal au Mans dans la Sarthe ;
Théâtre municipal à Mont-de-Marsan dans les Landes ;
Théâtre municipal à Montpellier dans l'Herault ;
Théâtre municipal à Nîmes dans le Gard ;
Théâtre municipal à Orange dans le Vaucluse ;
Théâtre municipal au Puy-en-Velay, en Haute-Loire ;
Théâtre municipal à Strasbourg dans le Bas-Rhin.

Italie 
 Théâtre municipal (Plaisance)
 Teatro municipale (Reggio d'Émilie)

Venezuela 
Teatro Municipal de Caracas
Teatro Municipal de Valencia

Voir aussi 
Théâtre